Belgrad
Demografia Serbiei